Initiative Violett-Weiß, 2005. od navijača nanovo osnovani nogometni klub, koji igra u salzburškoj  "2. Klasse Nord A" ligi 
 Red Bull Salzburg, nogometni klub koji je 1933. utemeljen, a 2005. godine ga je kupila tvrtka Red Bull, tako da danas djeluje pod imenom Red Bull Salzburg